Чемпіонат Албанії 1950 — 13-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вперше стало Динамо (Тирана).

Команди-учасниці

Регулярний сезон 

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Шкодер змінив назву на Пуна (Шкодер).
2. Після закінчення сезону клуб Кавая змінив назву на Пуна (Кавая).
3. Після закінчення сезону клуб Вльора змінив назву на Пуна (Вльора).
4. Після закінчення сезону клуб Корче змінив назву на Пуна (Корче).
5. Після закінчення сезону клуб Дуррес змінив назву на Пуна (Дуррес).
6. Після закінчення сезону клуб Ельбасані змінив назву на Пуна (Ельбасан).
7. Після закінчення сезону клуб Тирана змінив назву на Пуна (Тирана).
8. Після закінчення сезону клуб Фієрі змінив назву на Пуна (Фієрі).

Позначення:

Результати

Група 1 

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Шкодер змінив назву на Пуна (Шкодер).
2. Після закінчення сезону клуб Кавая змінив назву на Пуна (Кавая).
3. Після закінчення сезону клуб Вльора змінив назву на Пуна (Вльора).

Позначення:

Результати

Група 2 

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Корче змінив назву на Пуна (Корче).
2. Після закінчення сезону клуб Дуррес змінив назву на Пуна (Дуррес).
3. Після закінчення сезону клуб Ельбасані змінив назву на Пуна (Ельбасан).
4. Після закінчення сезону клуб Тирана змінив назву на Пуна (Тирана).
5. Після закінчення сезону клуб Фієрі змінив назву на Пуна (Фієрі).

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1950
Албанія